Вилли Айххорн (, ) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1936 года в двойках вместе с Уго Штраусом, двукратный чемпион Германии.

Биография 
Вилли Айххорн родился в 1908 году. Заниматься академической греблей начал в гребном клубе Mannheimer RC von 1875. Первую значимую национальную награду Айххорн завоевал в 1932, став вместе с Вальтер Цаном серебряными призёрами национального чемпионата в Пассау в соревнованиях двоек распашных без рулевого. В 1934 году немецкая двойка вновь попала в число призёров чемпионата Германии, заняв третье место. Со следующего года партнёром Айххорна по двойке стал Уго Штраус. Гребцы различались внешне довольно сильно — приземистый толстый Штраус и длинный тощий Айххорн, тем не менее уже на первом национальном первенстве им удалось завоевать серебряные награды, а в 1936 году в Берлине стать чемпионами Германии. Эта победа позволила Штраусу и Айххорну выступить на домашних Олимпийских играх.

На предварительном этапе Штраус и Айххорн уверенно выиграли свой заезд, опередив при этом победителей последней Королевской регаты Хенли британцев Томаса Кри и Дэвида Бёрнфорда. Решающий заплыв начался для немецкого экипажа не слишком удачно. Из-за неисправности рулевого управления немецкий экипаж немного отстал от лидеров, но уже к середине дистанции Штраус и Айххорн шли первыми, опережая аргентинцев на 3,2 с., а датчан на 4,6 с. Вторую часть дистанции немцы прошли чуть медленнее датчан, но этого хватило для завоевания золотых медалей. В 1938 году Айххорн и Штраус вновь стали призёрами национального чемпионата, став вторыми в соревнованиях двоек, при этом изначально борьбу за медали вели всего два экипажа.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы Германии по академической гребле